Змееголовник Паульсена () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Вид назван в честь датского ботаника Ове Паульсена.

Ботаническое описание 
Стебли опушённые, многочисленные, высотой 5—15 см.

Черешки листьев 2—3 мм длиной. Листья яйцевидные, перисто-надрезанные, прижато-опушённые, 3—4 см длиной и шириной.

Соцветия 2—3 см длиной и 1,5 см шириной. Прицветники перисто-надрезанные, лиловые или пурпурово-голубые. Чашечка волосистая, двугубая, 6—7 мм длиной. Венчик фиолетово-голубой, нередко пятнистый, 10—12 мм длиной.

Классификация

Таксономия 
Вид Змееголовник Паульсена входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Dracocephalum paulsenii in Flora of China 

Котовниковые
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей